Боб Бекетт (,  8 квітня 1936, Уніонвілль) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1953 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 12 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 68 матчів у НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎